Krzysztof Niemirowicz Szczytt (zm. 1720) – kasztelan smoleński, cześnik litewski
 Krzysztof Niemirowicz-Szczytt (1726–1776) – generał major wojsk litewskich,  pułkownik wojsk francuskich,  szambelan króla Stanisława Leszczyńskiego
 Krzysztof Niemirowicz-Szczytt (zm. 1790) – szambelan Augusta III Sasa, starosta witagolski
 Krzysztof Niemirowicz-Szczytt (1893-1940) – polski ziemianin, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej